Diebner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd J. Diebner (* 1939), deutscher evangelischer Theologe, Alttestamentler, Kirchengeschichtler und Koptologe
 Kurt Diebner (1905–1964), deutscher Kernphysiker
 Sylvia Diebner (* 1947), deutsche Klassische Archäologin